Венако:

 Венако — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Венако — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика.
 Венако — французский полумягкий сыр, изготавливается из овечьего молока, иногда с добавлением козьего.